Халпатлавак има више значења:

 Халпатлавак (Текоанапа), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Општина Халпатлавак (Гереро), општина у савезној држави Гереро у Мексику
 Халпатлавак (Халпатлавак, Гереро), насеље у савезној држави Гереро у Мексику